O Escudiguim é uma linguiça feita com carne e couro de porco moídos e temperada com diversos condimentos como alho, pimenta, cheiro verde, etc.

É uma receita trazida para o Brasil pelos imigrantes italianos no século XIX.

No Brasil, ele também pode ser conhecido como:  Escudiguinho, Codeguim, Cudiguim, Escorceta. 
Na Itália é conhecido como Cotechino.

Surgiu por volta de 1511 na comuna de Gavello na Itália.

É cozido em água, não é defumado.

Ligações externas 
 
 
 

Culinária